China Open 2010 steht für:

 China Open Super Series 2010, Badmintonturnier
 China Open 2010 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2010 (Tennis), Tennisturnier